

Onomastica
 Letizia – nome proprio di persona italiano femminile

Persone
 Amedeo Letizia – attore e produttore cinematografico italiano
 Donna Letizia, pseudonimo di Colette Rosselli – scrittrice, illustratrice e pittrice italiana
 Gaetano Letizia – calciatore italiano
 Giuseppe Letizia – giovane pastore, vittima della mafia

Altro
 Letizia – sinonimo di gioia o di felicità